Genus (término latino, "género", "linaje", "origen de una familia",  plural genera) puede referirse a:
 Genus, en biología, género, rango entre familia y especie.
 Genus, en lingüística, grupo de lenguas relacionadas filogenéticamente.
 Genus, en matemáticas, propiedad de clasificación de un objeto matemático.
 Genus, en música, clases de entonaciones de las dos notas móviles de un tetracordio.
 Genus Inga, Botany, libro con ilustraciones y descripciones botánicas.
 Genus Sorbus, un libro con ilustraciones y descripciones botánicas.
 James Genus (1966), bajista y contrabajista estadounidense de jazz y jazz fusion.

Véase también
 Género (desambiguación)
 Genio (desambiguación)
 Gens (desambiguación)